Cal Ros (Calonge de Segarra), masia de Calonge de Segarra, a l'Anoia
 Cal Ros (Cercs), masia de Cercs, al Berguedà
 Cal Ros (Fondarella), casa de Fondarella, al Pla d'Urgell
 Cal Ros (Gisclareny), masia al Berguedà
 Cal Ros (Odèn), masia d'Odèn, al Solsonès
 Cal Ros (Pinós), masia de Pinós, al Solsonès
 Cal Ros de Sant Hilari, masia de Cardedeu, Vallès Oriental
 Can Ros de Mayol, masia del barri de Sants, a Barcelona